Никола́й Бердя́ев:
 Бердяев, Николай Александрович (1874—1948) — русский религиозный философ.
 Бердяев, Николай Михайлович (? — 1823) — екатеринославский губернатор (1796—1797), Георгиевский кавалер (1788); прадед философа Н. А. Бердяева.
 Бердяев, Николай Сергеевич — начальник Московского охранного отделения (1885—1896).
 Бердяев, Николай Сергеевич (1856—1917) — генерал.